Испика () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Рагуза.

Население составляет 14 758 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 127 чел./км². Занимает площадь 113,5 км². Почтовый индекс — 97014. Телефонный код — 0932.

Покровителем коммуны почитается Пресвятая Богородица. Праздник ежегодно празднуется 16 июля.

Знаменитые личности 
30 января 1877 года здесь родилась блаженная Мария Распятия (в миру Роза Курчо), блаженная римско-католической церкви, монахиня, основательница Конгрегации Сестёр Кармелиток Миссионерок Святой Терезы Младенца Иисуса (СCMSTBG).

Литература 
 Melchiorre Trigilia, Storia e guida di Ispica, So.Ge.Me Editore, 1989

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта